ZS může znamenat:
 záchranná služba
 zimní stadion
 zeměpisná společnost
 Zemědělská strana
 Zelení Slovinska
 Zelená strana (Spojené království)
 zbytky supernovy
 zvláštní skupina, např. Zvláštní skupina D
 ZS/GŠ ČSLA, Zpravodajská správa Generálního štábu
 zpravodajská služba
 základní skupina
 zimní semestr
 zemědělská společnost
 Scorpion ZS-256 – osmibitový počítač kompatibilní se Sinclair ZX Spectrem Scorpion
 Zakrslý stříbřitý králík, plemeno
 Zlaté sluchátko, národní soutěž pro operátory a operátorky zdravotnických operačních středisek
 Zbyšek Sion
 zařízení staveniště
 zakládání staveb – obor zabývající se základy
 Zakládání staveb (firma) – česká firma zabývající se zakládáním

z. s.
 zapsaný spolek

Externí odkazy